Блистівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України

 Блистівська сільська рада — Чернігівська область, Менський район
 Блистівська сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район